Томас Джермейн Брайант (; ) — американский профессиональный баскетболист, выступающий в НБА за клуб «Денвер Наггетс». Играет на позиции центрового.

Профессиональная карьера

Лос-Анджелес Лейкерс (2017—2018) 
22 июля 2017 года Брайант был выбран на драфте НБА 2017 года под 42-м номером клубом «Юта Джаз», в дальнейшем он и выбор под 30-м номером (Джош, Харт) были обменяны в «Лос-Анджелес Лейкерс» на выбор под 28-м номером (Тони Брэдли). 30 июля 2017 года Брайант подписал контракт новичка с «Лейкерс». По ходу сезона 2017/2018 Брайант в основном играл за фарм-клуб «Саут-Бей Лейкерс» в Джи-Лиге НБА, где попал в 1-ю сборную звёзд и сборную новичков лиги. 30 июня 2018 года «Лейкерс» отчислили Брайанта.

Вашингтон Уизардс (2018—2022) 
2 июля 2018 года Брайанта подписал клуб «Вашингтон Уизардс». 22 декабря 2018 года Брайант реализовал все 14 бросков, которые сделал, и набрал рекордное для себя количество очков — 31.

9 июля 2020 года Брайант сдал положительный тест на COVID-19.

10 января 2021 года «Уизардс» объявили, что Брайант получил частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Возвращение в Лейкерс (2022—2023) 
6 июля 2022 года Брайант подписал контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Денвер Наггетс (2023—настоящее время) 
9 февраля 2023 года Брайант был обменян в «Денвер Наггетс» на три выбора второго раунда драфта и форварда Дэйвона Рида.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте «Индиана Хузерс»
 Профиль на сайте федерации баскетбола США

Выпускники Хантингтонской подготовительной школы
Баскетболисты США
Игроки «Индиана Хузерс» (баскетбол)
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Саут-Бей Лейкерс»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Кэпитал-Сити Гоу-Гоу»